Osoby o tym nazwisku:
 Ceyhun Sultanov – azerski piłkarz
 Həmid Sultanov – azerbejdżański rewolucjonista i komunista
 Sultan Sultanov – radziecki działacz partyjny